

Населені пункти та їхні частини
 Становиська — село в гміні Смикув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Становиська — село в гміні Ключевсько Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Становиська — частина села Копитова в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Становиська — частина села Женшково в гміні Вижиськ Пільського повіту Великопольського воєводства

Примітки